641 км, 641-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 641 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 926846.
 641 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 245588.
 641 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607490.